Apollophanes, spinnengeslacht
 Apollophanes Soter, Indo-Grieks koning
 Apollophanes van Antiochië, filosoof